Pierre-Emmanuel Fleurantin, né en 1979 à Bourg-Saint-Maurice, est un producteur de films de cinéma et de séries TV.

Il est directeur général délégué de la société Ego Productions et co-créateur de la société de production Paprika Films.

Il est également le cofondateur et directeur général du festival Les Arcs Film Festival

Parcours 
Pierre-Emmanuel Fleurantin fait ses débuts dans la production audiovisuelle en 2005, où il rejoint la société Ego Productions et devient producteur, notamment producteur associé de la série Zone Blanche pour France TV et Netflix et producteur délégué de la série De Grâce pour Arte dont il est l'initiateur.

En 2009 il crée avec Guillaume Calop le festival de cinéma Les Arcs Film Festival.

En 2011, il crée avec Laurent Baujard la société Paprika Films. Leurs films les plus remarqués sont La Panthère des Neiges de Marie Amiguet et Vincent Munier avec Sylvain Tesson en sélection officielle au Festival de Cannes 2021, (César 2022 : César du Meilleur Documentaire , nommé aux César du Meilleur Premier Film, et César de la Meilleure Musique originale, composée par Warren Ellis et Nick Cave ; Lumières 2022 : Lumière du meilleur documentaire) et Deux de Filippo Meneghetti (Shortlisté aux Oscar, nommé aux Golden Globes, César du Meilleur Premier Film 2021), Abluka de Emin Alper (Lion d’argent Venise), Just the wind de Benedek Fliegauf (Ours d’argent Berlin), et L’Empereur de Luc Jacquet.

Filmographie

Producteur

Longs-métrages 
 2021 : La Panthère Des Neiges de Vincent Munier et Marie Amiguet
 2019 : Deux de Filippo Meneghetti
 2017 : L'Empereur de Luc Jacquet
 2015 : Abluka - Suspicions de Emin Alper
 2012 : Just The Wind de Benedek Fliegauf

Documentaires TV 
 2018 : L'Odyssée du Loup de Vincent Steiger
 2017 : Zika, enquête sur une épidémie de Malcom Clark
 2016 : Antarctica, sur les traces de l'empereur de Jérôme Bouvier
 2016 : Les secrets des animaux des glaces de Jérôme Bouvier et Marianne Cramer
 2015 : L'ère de l'homme de Dimitri Grimblat

Séries TV 
 2017 : Zone Blanche de Mathieu Missoffe
 2023 : De Grâce créée par Maxime Crupaux et Baptiste Fillon et réalisée par Vincent Mael Cardona pour Arte

Distinctions 
 2022 : César du Meilleur Film Documentaire pour La Panthère des Neiges de Marie Amiguet et Vincent Munier
 2022 : Nommé au César du Meilleur Premier Film pour La Panthère des Neiges de Marie Amiguet et Vincent Munier
 2021 : César du Meilleur Premier Film pour Deux de Filippo Meneghetti
 2021 : Nommé au Golden Globes pour Deux de Filippo Meneghetti

Liens externes 

 Ressources relatives à l'audiovisuel : Unifrance, IMDB, Allociné
 Notices d'autorité : Système universitaire de documentation

Références